Walter Robert Bogdan Tkaczuk (né le  à Emsdetten, en Allemagne) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie
Joueur des Rangers de Kitchener dans l'association de hockey de l'Ontario (AHO), Tkaczuk fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey en jouant deux matchs avec les Rangers de New York en 1968. Cette même année, il termine sa carrière junior en étant élu meilleur joueur de la saison de l'AHO. De 1968 à 1981, il passe treize saison avec les Rangers, seule équipe de la LNH avec laquelle il évolue au cours de sa carrière. Dans les années 1970, il forme la Bulldog line en compagnie de Bill Fairbairn et Dave Balon puis Steve Vickers. Pour la saison 1980-1981, il est nommé capitaine de l'équipe mais il prend sa retraite en  en raison d'une blessure aux yeux.

Après sa carrière de joueur, il devient assistant-entraîneur de l'équipe pendant deux saisons.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1963-1964|| Greenshirts de Kitchener || ON-Jr.B|| 30|| 25|| 37|| 62|| || || || || || 
|-
| 1963-1964|| Rangers de Kitchener|| OHA-Jr.|| 21|| 5|| 5|| 10|| 4|| || || || || 
|-
| 1964-1965|| Greenshirts de Kitchener|| ON-Jr.B|| || || || || || || || || || 
|-
| 1964-1965|| Rangers de Kitchener|| OHA-Jr.|| 7|| 1|| 2|| 3|| 6|| || || || || 
|-
| 1965-1966|| Rangers de Kitchener|| OHA-Jr.|| 47|| 12|| 31|| 43|| 39|| 19|| 7|| 23|| 30|| 13
|-
| 1966-1967|| Rangers de Kitchener|| OHA-Jr.|| 48|| 23|| 47|| 70|| 85|| 13|| 6|| 8|| 14|| 23
|-
| 1966-1967|| Knights d'Omaha || LCPH|| || || || || || 3|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 1967-1968|| Rangers de Kitchener|| OHA-Jr.|| 52|| 37|| 56|| 93|| 81|| 19|| 17|| 20|| 37|| 58
|-
| 1967-1968|| Rangers de New York|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1968-1969|| Rangers de New York|| LNH|| 71|| 12|| 24|| 36|| 28|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 1968-1969|| Bisons de Buffalo|| LAH|| 5|| 2|| 7|| 9|| 9|| || || || || 
|-
| 1969-1970|| Rangers de New York|| LNH|| 76|| 27|| 50|| 77|| 38|| 6|| 2|| 1|| 3|| 17
|-
| 1970-1971|| Rangers de New York|| LNH|| 77|| 26|| 49|| 75|| 48|| 13|| 1|| 5|| 6|| 14
|-
| 1971-1972|| Rangers de New York|| LNH|| 76|| 24|| 42|| 66|| 65|| 16|| 4|| 6|| 10|| 35
|-
| 1972-1973|| Rangers de New York|| LNH|| 76|| 27|| 39|| 66|| 59|| 10|| 7|| 2|| 9|| 8
|-
| 1973-1974|| Rangers de New York|| LNH|| 71|| 21|| 42|| 63|| 58|| 13|| 0|| 5|| 5|| 22
|-
| 1974-1975|| Rangers de New York|| LNH|| 62|| 11|| 25|| 36|| 34|| 3|| 1|| 2|| 3|| 5
|-
| 1975-1976|| Rangers de New York|| LNH|| 78|| 8|| 28|| 36|| 56|| || || || || 
|-
| 1976-1977|| Rangers de New York|| LNH|| 80|| 12|| 38|| 50|| 38|| || || || || 
|-
| 1977-1978|| Rangers de New York|| LNH|| 80|| 26|| 40|| 66|| 30|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1978-1979|| Rangers de New York|| LNH|| 77|| 15|| 27|| 42|| 38|| 18|| 4|| 7|| 11|| 10
|-
| 1979-1980|| Rangers de New York|| LNH|| 76|| 12|| 25|| 37|| 36|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1980-1981|| Rangers de New York|| LNH|| 43|| 6|| 22|| 28|| 28|| || || || || 

| 945|| 227|| 451|| 678|| 556|| 93|| 19|| 32|| 51|| 119

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 

Naissance en septembre 1947
Naissance à Emsdetten
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Bisons de Buffalo
Attaquant de hockey sur glace